Shelter é um romance policial lançado por Harlan Coben o primeiro livro da série protagonizada por Mickey Bolitar sobrinho do famoso personagem Myron Bolitar.

Romances policiais
Romances dos Estados Unidos
Romances dos Estados Unidos de 2011